Jähne oder Jaehne ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Jähne (* 1941), deutscher Althistoriker und Publizist
 Bernd Jähne (* 1953), deutscher Informatiker
 Friedrich Jähne (1879–1965), deutscher Unternehmer
 Hans Jähne, deutscher Basketballtrainer
 Katrin Jaehne (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Margarete Jähne, Geburtsname von Christine Holstein (1883–1939), deutsche Schriftstellerin
 Richard Jaehne (1858–1905), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Potsdam
 Robin Jähne (* 1969), deutscher Biologe, Tierfilmer und Produzent
 Willy Jähne (1905–1973), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Jehne